Il singolare del torneo di tennis Colgate Series Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6-2, 6-1.

Tabellone

Gruppo 1

Gruppo 2

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colgate Series Championships 1980